Fogo Sagrado, dogma religioso

Cinema
 Keeper of the Flame, filme com Spencer Tracy e Katharine Hepburn distribuído no Brasil como Fogo Sagrado
 Holy Smoke, filme com Kate Winslet e Harvey Keitel traduzido no Brasil como Fogo Sagrado